Лев Исаакович Черномордик — советский инженер-теплотехник, лауреат Государственной премии СССР (1969).

Биография 
Родился 02.01.1926 г. в д. Рясно Витебской области. Член КПСС с 1948 г.

В 1943—1950 гг. служил в армии. Награждён орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).

После демобилизации окончил Ивановский энергетический институт (1956), работал инженером.

С 1960 г. научный сотрудник, с 1965 г. начальник лаборатории в ГНИИПИ азотной промышленности и продуктов органического синтеза.

Кандидат технических наук (1969).

Лауреат Государственной премии СССР (1969, в составе коллектива) — за научно-техническую разработку и внедрение в народное хозяйство энерготехнологического агрегата производства азотной кислоты под давлением 7,3 атм с газотурбинным приводом компрессора и каталитической очисткой выхлопных газов от окислов азота.

В начале 1990-х гг. эмигрировал в США, в настоящее время (2020) живёт в Чарльстоне (Южная Каролина), некоторое время работал там в колледже.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1970.
 фото http://apop.library.cofc.edu/palmettojews.html?counter=16
 фото http://agrestm.people.cofc.edu/RS/CHERNOM.JPG
 Сайт Подвиг народа.

Родившиеся в Сенненском районе
Выпускники Ивановского энергетического университета
Члены КПСС
Кандидаты технических наук